Química: abreviatura de praseodimi
 Muntanyisme: abreviatura de Sender de Petit Recorregut.